Robert († 1048), évêque de Coutances puis de Lisieux
 Robert de Turlande  (1001-1067), fondateur de l'ordre des Casadéens, fêté le 
 Robert d'Arbrissel (~1047-~1117), fondateur de l'abbaye et de l'ordre de Fontevraud, bienheureux fêté le 
 Robert de Molesme († 1110), fondateur de l’ordre des Cisterciens ; fêté le 
 Robert († apr. ), cardinal français
 Robert de Newminster (~1100–1159), fondateur de monastères ; fêté localement le 
 Robert, évêque de Troyes de 1223 à 1233
 Robert de Melun, théologien scolastique
 Robert, brièvement évêque de Riez en 1450
 Robert de Girard († 1591), évêque d'Uzès
 Robert Bellarmin († 1621), jésuite, docteur de l'Église